Lipje (Karlovac), gradsko naselje Karlovca, Hrvatska
 Lipje (Srebrenik, BiH), naselje u općini Srebrenik, BiH
 Lipje (Velenje, Slovenija), naselje u općini Velenje, Slovenija